Grondin ist der Familienname folgender Personen:

 Christophe Grondin (* 1983), französischer Fußballspieler
 David Grondin (* 1980), französischer Fußballspieler
 Denis Grondin (* 1954), Weihbischof in Québec
 Donavan Grondin (* 2000), französischer Radsportler 
 Éliot Grondin (* 2001), kanadischer Snowboarder
 Gilles Grondin (1943–2005), kanadischer Politiker
 Jean Grondin (* 1955), kanadischer Philosoph
 Marc-André Grondin (* 1984), kanadischer Schauspieler
 Willy Grondin (* 1974), französischer Fußballtorhüter